Norske Skog Saugbrugs AS — целюлозно - паперовий комбінат, розташований у місті Галден, Норвегія, і виробляє журнальний папір із суперкаландрів (SC). Розташований у річці Тіста в місті Тістедален, млин виробляє 550 000 тонн на рік на трьох папероробних машинах. Целюлоза виробляється як із цілих волокон, так і на місцевій термомеханічній целюлозній целюлозі (ТМП). Це частина Norske Skog, це єдиний магазин, що залишився у Норвегії.

Створена як Saugbrugsforeningen в 1859 році, компанія об'єднала лісопильні роботи вздовж Тісти, знесла їх і побудувала нову лісопилку. Виробництво целюлози було засноване в 1889 році. Під час капітальних реконструкцій з 1907 по 1910 рік відбулося будівництво електростанції Тідальсфоссен та виробництво целюлози на основі сульфітного процесу. Компанія була задіяна в широкому діапазоні деревообробної промисловості, придбавши кілька менших млинів у цьому районі.

Перші дві машини для виробництва паперу (ПМ1 і ПМ2) відкрилися в 1914 і 1915 роках. Виробництво віскози було запроваджено разом з ПМ3 у 1929 році. Протягом 50-х років млин зазнав поступової модернізації, що призвело до відкриття ПМ4 у 1963 році та ПМ5 у 1968 році. З середини 1970-х до початку 1990-х млин скоротив більшість забруднювачів, які сильно забруднили Іддефьорд і Тісту. Це збіглося із скороченням у більшості виробництв, не пов'язаних з журнальним папером. Norske Skog придбав млин у 1989 році та відкрив PM6 у 1993 році. Ліси млина та три ГЕС були продані у 2001 та 2002 роках.

Історія

Створення та перші роки 
Експлуатація лісопильного заводу з експлуатації 66 метрового падіння в Tistedalsfossen проводилося з 16 століття. На додаток до гідроенергетики, площадка розташовувалася у гирлі Хальденвасдрагет. Незабаром було більше тридцяти лісопилок, і місце було засновано як місто в 1665 році і назване Фредріксхальдом, пізніше змінено на Халден. 

Система привілеїв для лісопильних заводів була відмовлена від 1 січня 1860 р.  тоді будь-який громадянин міг вільно встановлювати та експлуатувати їх. Це призвело до того, що одинадцять власників лісопильних заводів, що мають понад тридцять комбінованих лісопильних заводів, заснували спільну операційну компанію, Saugbrugsforeningen, у 1859 році.  Компанія була капіталізована шляхом випуску акцій на суму 750 000 норвезьких фірм-спеціалістів  і складалася з усіх лісопильних заводів уздовж Тистедальсельви. 

Компанією фактично керували і керували три сім'ї - Анкер, Штанг та Віл - які також були вкладені в судноплавство міста. Усі директори компанії до 1909 року були членами зазначених сімей. 

Метою нової компанії була раціоналізація операції. Усі колишні млини були зруйновані та побудований новий завод. Основним занепокоєнням було спорудження лінії Kongsvinger, яка полегшить власникам лісів в Аурског, Нес та Вінгер і, натомість, продати свою деревину Крістіанії (Осло). Скорочуючи експлуатаційні витрати на комбінатах, інвестори сподівались компенсувати зменшені транспортні витрати залізницею.  Новий млин знаходився на південній стороні річки, на ділянці Кьобмандсдален.  На момент відкриття нового заводу в ньому працювало близько 100 працівників. 

Механічні пилки були представлені на початку 1867 р., коли була встановлена перша пила з паровим двигуном.  У 1875 році відкрився теслярський цех, в якому переважно виготовляли двері та вікна.  Протягом 1870-х років компанія працювала з високою націнкою і значну частину інвестувала в лісові масиви.  Млин кілька разів розширювали, і до 1883 року він мав вісім виробничих ліній та 445 службовців. Частково це відбулося завдяки великому експорту до Австралії, починаючи з 1880-х років.  Цеслярський цех був знищений внаслідок пожежі в 1897 році і ніколи не відбудований.

Целюлоза, електрика та папір 
Першим целюлозним заводом вздовж Тистальви був Сондре Сконінгсфоссен Треслібері, створений Крістіаном Анкером в 1867 році. Це функціонувало прибутково і могло використати значну частину відходів низької вартості з лісопильних заводів. Saugsbrugforeningen почав розглядати можливість будівництва власного целюлозного заводу в 1872 році.  Зниження цін на целюлозу з 1874 року призвело до того, що компанія відклала плани на той час. Механічний целюлозний завод відкрився в 1889 році з п'ятьма шліфувальними машинами та річним обсягом виробництва 11000 тонн, в якому працювало шістдесят людей. Целюлозна фабрика була найбільшою інвестицією компанії до того часу, що фінансувалася за рахунок позики в 1,25 мільйона норвезьких крон. 

До 1900-х років у компанії були проблеми зі зведенням кінців. Тому компанія в 1905 р. започаткувала програму для повного оновлення своєї діяльності.  Три млини з головними пилками були зруйновані та замінені новим паровим двигуном, який примикав до фрезерного млина. Целюлозний комбінат був розширений до 15000 тонн щорічно, працюючи від нової електростанції Tistedalsfossen. Нарешті, у м. Какен повинен був побудувати новий завод з виробництва хімічної целюлози.  Складним фактором для електростанції було те, що компанії належало лише близько двох третин прав на водоспад.  Нарешті був побудований канал Тіста, що дозволяв прямий доступ від Какена до порту. 

Електростанція була завершена в 1907 році, а наступного року сульфітний завод з хімічної целюлози був завершений наступного року. Усі оновлення були завершені в 1910 році, коштуючи  4,1 мільйона NOK - вдвічі перевищує бюджет. Особливий внесок зробив целюлозний завод, який коштував 3 мільйони норвезьких крон.  Консерватизм у керівництві та власниках змусив компанію навіть не обговорювати, чи позика буде відповідним способом фінансування інвестицій. Натомість 250 км2  продуктивних лісів у Швеції було продано компанії Borregaard за норвезькі 4,7 мільйона норвезьких лір. 

Целюлозний комбінат розпочав свою роботу погано, зі зниженням цін на целюлозу. Більша частина целюлози була експортована, і тому директор Генрі Мельгуус запропонував Саугбругсфоренінгену створити паперову фабрику. Він сподівався зменшити волатильність доходів та покращити ефективність роботи компанії в бідні часи.  Це призвело до плану виготовлення паперової фабрики з двома паперовими машинами загальною потужністю 10 000 тонн, нової електроцелюлозної фабрики річною потужністю 12 000 тонн, розширення хімічної целюлозної фабрики та розширення електростанції. Загальна сума інвестицій склала 4 мільйони NOK. 

Плани були затверджені в січні 1912 року. Більша частина робіт була завершена в 1915 році, коли була укладена перша машина для виробництва паперу РМ1. PM2 відкрився наступного року. Це була перша за величиною паперова фабрика в Норвегії, причому більша частина продукції експортувалася до Великої Британії. У 1913 році компанія придбала Ørje Bruk, який експлуатував 9000-тонний целюлозний комбінат. Його купували переважно для забезпечення своїх гідроелектростанцій.

Міжвоєнний період 
Під час Першої світової війни ціна на целюлозу зросла вдвічі, однак зросли багато витрат, включаючи збільшення заробітної плати на 250 %.  До 1917 року експорт пиляної деревини відповідав за 40 % її доходів.  Під час війни компанія отримала високі прибутки, досягнувши максимуму в  5,6 мільйона NOK в 1918 році. Однак інвестиції та зростання цін спричинили два випуски нових акцій, обидва  6 мільйонів NOK у 1916 та 1918, збільшивши власний капітал до 18 мільйонів NOK. Попит і ціни з 1919 р.  Але Саугбругсфоренінген, як і багато його конкурентів, не зміг капіталізуватися через відповідне зростання цін на пиломатеріали. 

З 1921 року ціни продажу знову впали, і компанія мала дефіцит  6 мільйонів NOK того року. Решта 1920-х років залишалася важким періодом для компанії, з низькими націнками та сильно коливаються, але постійно падаючим експортом.  Компанія Ankers Træsliperi & Paperifabrik була придбана в 1924 році і наступного року розширена до щорічного виробництва 16 000 тонн целюлози та 10 000 тонн газетного паперу. 

Saugbrugsforeningen проводив пробне виробництво віскози в 1922 році. Це призвело до затвердження млина в 728 тонн у 1928 році. Він був побудований одночасно з 3000-тонною ПМ3. Обидва розпочали виробництво в 1929 році після інвестицій 2 мільйони NOK.  1931 р. домінував великий страйк з 8 квітня по 11 вересня, а річне виробництво було зменшено вдвічі. 

Верстат для головних пилок був закритий в 1931 році, але обробний завод зберігався та переробляв деревину грубого руба з інших млинів у цьому районі. Віскоза поступово набувала все більшого значення; вона відповідала за 30% виробництва в 1930 році і 57% у 1937 році. Виробництво газетної паперу було припинено, а продукція, що залишилася, переведена на вищий сорт паперу.  Компанія також створила виробничі потужності для гравірування деревини та обробки тиском.  1930-ті роки були хорошим часом для компанії, з постійним зростанням цін. Потім на ринку в 1938 році компанія отримала збитки в 2 мільйони норвезьких крон. 

Під час Другої світової війни, з 1940 по 1945 рік, влада вимагала від заводу перевести виробництво целюлози на корм. У всій країні не вистачало викопного палива, що призвело до встановлення електричних котлів для виробництва пари для паперових машин. Лісове господарство скоротилося, оскільки палива не вистачало, в результаті чого на млині закінчилося волокно.  Заводи були запущені до 1945 р., а виробництво досягло довоєнного рівня лише в 1950 р.

PM4 та PM5 
Основне оновлення заводу відбулося в період після 1950 року, згідно з десятирічним планом генерального директора О.Т. Джарлсбі. Виробництво полегшувалось протягом усього періоду завдяки збільшенню доступу до пиломатеріалів та зростанню попиту. Млин «Анкер» був відновлений для виробництва картону.  Новий млин для очищення пиломатеріалів відкрився в 1951 р., наступного року - нова центральна піч, в 1953 р. Обпалювач піриту та подрібнювач пиломатеріалів та новий розбійник у 1954 р. Електростанція Tistedalsfoss II та спиртовий завод з річним виробництвом  5 000 000 літрів відкрито в 1955 році. Через два роки було введено в експлуатацію гідроциклонну установку для виробництва сульфітної целюлози, нові нафтові резервуари на 10 000 тонн та установку для управління карбонатом кальцію для паперової фабрики. Новий склад був завершений в 1958 році, а площа відбілювання розширилася через рік. Десятирічний план закінчився розширенням приміщення для кондиціонування паперової фабрики та розширенням цеху целюлозної целюлози в 1960 році  Крім того, протягом 1950-х років була проведена серія незначних модернізацій та модернізацій, таких як розширення паперових машин.  З 1956 року операції проходили цілодобово. 

Тим часом відбулася модернізація вищої логістики. Прорив стався, коли було встановлено, що пиломатеріали не потрібно було сушити на повітрі протягом двох років, перш ніж робити їх целюлозою, звільнивши місце зберігання у Ведені, в якому зберігалося до одного мільйона колод.  Для полегшення видобутку вантажівки були введені в транспорт і побудовані сотні кілометрів (сотні миль) пиломатеріалів. Наприклад, вони використовувались для перевезення пиломатеріалів від магазину Le до Еймаркасьйона, закриваючи таким чином канал Оттеїда.  Підвищений попит на пиломатеріали покривався за рахунок закупівель з Вермланду та водозбору Гломми. Ведення зрубу було виключено на притоках і обмежено основним течією Хальденвасдрагет. 

У 1960 році компанія вирішила значно збільшити виробництво паперу. PM4 розпочав свою діяльність у 1963 році на повністю інтегрованій виробничій лінії з виробництва суперкаландрового журнального паперу річним обсягом виробництва 50 000 тонн. Це передбачало встановлення нового млина для очищення та подрібнення пиломатеріалів, нового целюлозного заводу, нової котельної системи та нової водопровідної труби від Femsjøen.  У папероробних машинах використовували пар з реактора Хальдена. Таким чином, Саугбругсфоренінген став першою у світі паперовою фабрикою, яка отримувала пар з атомної енергетики.  Інвестиції з 1958 по 1963 рік коштували 165 мільйонів NOK. До 1964 року компанія виробляла 130 000 тонн різних сортів паперу щорічно, що в чотири рази більше з 1950 року. На підприємстві працювало 3000 працівників, з яких близько 1000 працювали в лісах. 

Під час планування PM4 було розглянуто питання про створення п'ятої папероробної машини, і багато було зарезервовано для машини. Після того, як РМ4 запрацював, керівництво вирішило піти на подальше розширення. PM5 був побудований Верциля і ввів у експлуатацію в липні 1968 р.  Він мав щорічного видобутку 70 000 тонн і спочатку працював на 600 метрів за секунду. Інвестиції були близько 100 мільйонів NOK. PM4 та PM5 були безумовно найбільшими паперовими машинами в Норвегії до відкриття 1966 року Norske Skog Skogn. ПМ1 був перероблений для отримання дрібнодисперсного паперу на основі целюлози з берези та ялини. До 1970 року виробництво заводу досягло 220 000 тонн щороку. 

PM2 та PM3 були виведені з експлуатації відповідно у 1977 та 1980 роках.

Екологічні проблеми 
Першим серйозним занепокоєнням стало забруднення повітря, оскільки Халден відчував найвищий вміст оксиду сірки в будь-якому норвезькому місті. Сульфітна пульпа використовувала вапняк, що унеможливлювало захоплення оксиду сірки. Це було пом'якшено в 1978 році, коли целюлозний завод був відновлений, щоб замість нього використовувати магній. 

До 1970-х років Саугбругсфоренінген викидав усі відходи виробництва у річку Тіста без будь-якої форми очищення. Тіста стікає в Іддефіорд, який є вузьким і має поріг у гирлі, сильно обмежуючи потік води в Скагеррак . Дослідження 1975 року дійшло до висновку, що фіорд біологічно мертвий - вміст кисню настільки низький, що життя неможливо підтримувати. 

Завдяки новим правилам, що діяли в 1975 році, Saugbrugsforeningen розпочав процес зменшення викидів. 212 мільйонів NOK у період з 1975 по 1978 рік було інвестовано, включаючи систему збору сульфітних відходів, нову установку хімічної очистки, два зовнішні седіментаційні басейни та два електричні котли.  До 1980 р. ситуація в Іддефьордені покращилася, але до 1985 р. покращення стагнувала, і потрібні були подальші заходи. 

Після того, як перша половина 1970-х дала високі ціни, протягом останньої частини десятиліття компанія відчувала низькі ціни. Тим часом це був суто сучасний млин, який часто використовував архаїчні та неефективні виробничі процеси.  Пер Етольд був прийнятий на посаду головного виконавчого директора в 1977 році і розпочав процес модернізації заводу. До 1981 року всі допоміжні виробничі млини були закриті, включаючи дрібнодисперсний папір, сульфітну целюлозу та пиляну деревину.  Це призвело до значних звільнень та демонстрацій з боку профспілок. 

Друга хвиля екологічних інвестицій розпочалася в 1986 р.  Очисна установка для кори кора була завершена в 1986 році, а центральна очисна споруда для очищення пиломатеріалів наступного року. У 1988 році осадовий басейн був відновлений, а очисна споруда для диму від спалювання кори завершена. Відбілювання хлором у 1989 р. було замінено перекисом водню та дітіонітом натрію. Це було зроблено в основному в той період, коли більшість споживачів вимагали видалення хлору з продуктів. З тих пір цей попит зменшився.  Ці інвестиції коштують сукупних  40 мільйонів норвезьких крон. 

У подальшому у 1990 та 1991 роках було інвестовано 36 мільйонів NOK, зменшивши споживання води, викиди волокон та диму. Опадів процес був введений в осадовому процесі. 202 мільйони NOK було інвестовано в чотириступеневу установку біологічного очищення, завершену в 1992 році. У результаті утворюється біогаз та шлам, який спалювали та використовували для опалення. Найважливішим фактором було закриття сульфатного заводу в 1991 р., який скоротив більшу частину забруднення води. До 1995 р. викиди були зменшені, щоб відновити звичайну біологічну діяльність у фіорді.  У 1996 році в біокотел було інвестовано 180 мільйонів NOK.

Kosmos і Norske Skog 
У 1970-80-х роках відбулося модернізацію лісового господарства. Кількість лісорубів на 360 км2 лісу впала до п'ятдесяти, і роботи в основному проводились за допомогою комбайнів. Остання їзда на колодах відбулася в 1982 році - покращення доріг та громіздка експлуатація завдяки кількості замків зробили вантажівки більш вигідними.  Збільшення виробництва призвело до необхідності в більшій кількості пиломатеріалів, але імпорт зі Швеції зменшився із збільшенням шведської промисловості. Тому Saugbrugsforeningen був змушений імпортувати з інших країн, включаючи Данію, Польщу, Німеччину, а також періодично також з Канади, Росії та Балтії. 

У 1980 році компанія затвердила п'ятирічний інвестиційний план вартістю 500 мільйонів NOK. І PM4, і PM5 мали бути модернізовані та отримати комп’ютерні системи управління. Низькі ціни спричинили відкладення планів після завершення PM5 у 1981 році.  Конгломерат «Kosmos» придбав Saugbrugsforeningen в 1983 році, заплативши близько 100 мільйонів NOK для компанії. Як раніше, так і пізніше йшла дискусія про те, що Саугбругсфоренінген приєднався до великої групи з виробництва паперу.  PM4 був модернізований у 1986 та 1987 роках, коштуючи 296 мільйонів NOK. 

«Kosmos» розглядав можливість продажу Saugbrugsforeningen в 1985 році і щорічно контактував з різними потенційними покупцями. Двома основними гравцями були Orkla – Borregaard та Norske Skog. Перший експлуатував млин Borregaard у сусідньому місті Сарпсборг. Norske Skog придбав значну частину того, що стало Norske Skog Follum, у Orkla – Borregaard у 1985 році, за домовленістю джентльмена про те, що вони уникатимуть виходу на ринок Østfold. Боррегаард володів основними лісовими ділянками, розташованими неподалік від Заугбругсфоренінгена, і останній мав на меті досягти синергізму як щодо логістики, так і експлуатації лісових садиб. 

«Kosmos» зазнав краху в 1988 році і був зайнятий І. М. Скаугеном. Вони мали на меті продати диверсифікований портфель компанії з метою реструктуризації «Kosmos» як чистої судноплавної компанії, і виставили на продаж Saugbrugsforeningen та інші активи.  Переговори про продаж компанії Norske Skog розпочались 12 січня 1989 року. Компанію оцінили в 1,8 мільярда норвезьких крон, хоча покупець також повинен був виконати плани щодо нової паперової машини, яка, за оцінками, коштує 3 мільярди NOK.  Важливим стратегічним задумом для Norske Skog було те, що у нього не було жодного виробництва журнального паперу, чого дозволило б включення виробничої лінії Saugbrugsforeningen. Поглинання було схвалено покупцем 9 листопада 1989 року та здійснено 1 грудня. Рішення передбачало затвердження нової паперової машини. Saugbrugsforeningen змінив свою назву на Norske Skog Saugbrugs. Norske Skog заплатив  460 мільйонів NOK готівкою та перебрав  980 мільйонів NOK боргів. Решта  360 мільйонів NOK було профінансовано за рахунок випуску нових акцій.  Таким чином «Kosmos» отримав  820 мільйонів норвезьких крон від їх  100 мільйонів норвезьких крон інвестицій шістьма роками раніше. 

Правління Norske Skog у грудні 1990 р. Вирішило закрити сульфітну целюлозну фабрику та побудувати нову папероробну машину PM6. Рішення припинити виробництво целюлози було спричинено як впливом на навколишнє середовище, так і постійним зменшенням попиту на хімічну целюлозу. Рецесія після розпаду Радянського Союзу означала зменшення експорту до Східної Європи. Тим часом нові технології виробництва паперу мали менший попит на целюлозу.  Закриття призвело до втрати 210 робочих місць, з яких 25 були переведені до PM6, а 50 достроково звільнені. Будівництво нового млина відбулось у Скаккестаді, на північний схід від головного споруди.  Спочатку PM6 пропонувалося виготовляти легкий папір з покриттям, але після придбання Stora технологічного партнера Feldmühle, PM6 довелося повернутися до суперкалендера. 

Полоскальник, модуль для подрібнення та термомеханічний целюлозний завод відкрилися в січні 1992 року. Встановлення паперової машини розпочато в липні; щонайбільше 1150 людей працювали над проектом в цілому. Побудований Valmet,  PM6 почали працюватиме 7 лютого 1993 року  До 1995 р. PM6 встановив світовий рекорд 1626 метрів за хвилину, і млин в цілому виробляв 523000 тонн і мав прибуток 700 мільйонів NOK. Saugbrugsforeningen об'єднався з Norske Skog з 1 січня 1996 року, перетворившись на бізнес-підрозділ під назвою Norske Skog Saugbrugs. 

Norske Skog продав лісові ділянки, які раніше належали Загбругсу, у листопаді 2001 року Норвезькій асоціації власників лісів за 200 мільйонів NOK.  Через рік електростанції, які раніше контролювали Саугбругс, були продані Акерсхус Енерджі.

Примітки

Бібліографія

Посилання 

Підприємства, засновані 1859
Підприємства Норвегії
Сторінки з неперевіреними перекладами
Целюлозно-паперова промисловість